59. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 59. Armee (Rote Armee)
 59. Armee (Japanisches Kaiserreich)